Ю́рий Никола́евич Ивано́в:
 Иванов, Юрий Николаевич (1928—1994) — советский и российский учёный-океанолог, писатель, общественный деятель.
 Иванов, Юрий Николаевич (1929—2002) — председатель Совета Министров КАССР (1984—1989).
 Иванов, Юрий Николаевич (1939—1984) — советский футболист.